William Duckworth ist der Name folgender Personen:

* William Duckworth (Komponist) (William Ervin Duckworth; 1943–2012), US-amerikanischer Komponist 
 William H. Duckworth (1885–1970), US-amerikanischer Politiker